Die Landesliga Nordbaden 1949/50 war die fünfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Nordbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Meister wurde der VfL Neckarau, der nach Saisonende in der Aufstiegsrunde den Aufstieg in die Oberliga Süd erreichte. Die Vereine auf den folgenden beiden Plätzen, der 1. FC Pforzheim und der ASV Durlach wurden in die neu eingerichtete II. Division Süd aufgenommen.

Kein Verein musste abstiegen. Aus der Landesliga Nordbaden wurde in der folgenden Spielzeit die 1. Amateurliga Nordbaden.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabellen der Landesliga Nordbaden 1949/50 auf f-archiv.de

1949
Nordbaden